is een Japans voetballer die doorgaans als middenvelder speelt. Kobayashi debuteerde in 2016 in het Japans voetbalelftal.

Carrière
Kobayashi tekende in augustus 2016 een contract tot de zomer van 2019 bij sc Heerenveen, dat hem overnam van Júbilo Iwata. Hij tekende in augustus 2019 bij Waasland-Beveren, dat hem transfervrij inlijfde na zijn vertrek bij sc Heerenveen. Medio 2020 ging hij naar Al-Khor.

Statistieken

Club

Interlands

Zie ook
 Lijst van spelers van sc Heerenveen

Externe link

 Profiel op transfermarkt.nl

Japans voetballer